El gentilicio abulense hace referencia a:
 La persona natural de la ciudad de Ávila.
 La persona natural de la provincia de Ávila.
 La persona natural del pueblo de Abla (Almería).